Chris Lytle (1974-), pratiquant américain de combat libre ;
 James Lytle (1875-1928), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Jason Lytle (1969-), chanteur, musicien et auteur-compositeur américain ;
 John Lytle (1869-1904), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Matt Lytle (1975-), joueur américain de football américain.

Toponyme 

 Lytle, une ville du comté de Medina , au Texas, aux États-Unis.